Karolingische versterking (Maastricht), hypothetische ringwal in Maastricht uit de 9e eeuw
Karolingische ringwal (Zutphen), eind 9e-eeuwse ringwal in Zutphen, gebouwd na vikingaanvallen

Zie ook
Ringwal
Domburg
Oost-Souburg